Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Qiang Wang che ha battuto in finale Han Xinyun 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Erika Sema (quarti di finale)
 Kurumi Nara (secondo turno)
 Julija Bejhel'zymer (secondo turno)
 Ling Zhang (secondo turno)

 Aiko Nakamura (secondo turno)
 Iryna Burjačok (primo turno)
 Qiang Wang (Campionessa)
 Sachie Ishizu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Sanya 2012